Rogatchevo peut faire référence à :
 Rogatchevo, une base aérienne située en Nouvelle-Zemble, Russie ;
 Rogatchevo, un village de la République de Macédoine.

Voir aussi